Малая Козловка — название населённых пунктов в России:

 Малая Козловка — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Малая Козловка — деревня в Шабалинском районе Кировской области.

См. также 
 Козловка
 Большая Козловка